Sebastian Aho peut notamment faire référence à :
 Sebastian Aho (1996-) joueur de hockey sur glace suédois ;
 Sebastian Aho (1997-) joueur de hockey sur glace finlandais.